Claudê Lopes (Itiúba, 5 de agosto de 1970) é um jornalista, produtor e radialista brasileiro.

É assessor do cantor de forró Francis Lopes.

Naturais de Itiúba
Jornalistas da Bahia
Radialistas da Bahia